Vaive peut faire référence à :

Patronyme 
 Claire Vaive (1940-), femme politique québécoise ;
  (1989-), hockeyeur américain ;
 Rick Vaive (1959-), hockeyeur canadien.

Toponyme 
 , rivière de Lettonie ;
 , paroisse de Cēsis, en Lettonie.

Homonymie de patronyme